Лютвіц — прусське прізвище.

Відомі носії:
 Вальтер фон Лютвіц (1859–1942) — німецький генерал, один з очільників Каппського заколоту, батько Генріха фон Лютвіца.
 Генріх фон Лютвіц (1896–1969)  — німецький генерал танкових військ, лицар Хреста з Дубовим листям та мечами, кузен Сміло фон Лютвіца.
 Сміло фон Лютвіц (1895–1975) — німецький генерал танкових військ, лицар Хреста з Дубовим листям та мечами, син Вальтера фон Лютвіца, кузен Генріха фон Лютвіца.